Le petit chat est mort est une expression française :

 Réplique issue de la pièce L'École des femmes de Molière et prononcée par le personnage d'Agnès ;
 Le petit chat est mort, livre de Jean Potts, publié en 1956, Presses de la Cité ;
Expression utilisée dans la chanson Les Vieux de Jacques Brel en 1963 ;
 Le petit chat est mort, titre de Renaud dans son album À la Belle de Mai en 1994 ;
 Le petit chat est mort, album de bande dessinée d'Hermann publié en 2010 ;
Le petit chat est mort, livre de Xavier de Moulins publié en 2020.

Chat dans la culture
Expression française
Homonymie de titre